Denis Kiselyov (Zelenograd, 2 de junho de 1978) é um futebolista profissional russo, atacante, milita no Tom Tomsk.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Tom Tomsk